Grbavica (wijk), een wijk in Sarajevo
Grbavica (film), een Bosnische film uit 2006